Padang Genting (Talawi), een plaats in Indonesië
Padang Genting (Seluma Selatan), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing